Starsky és Hutch – 1970-es évekbeli televíziós sorozat
Starsky és Hutch – a sorozat mozifilmes adaptációja